

Cinema 
 Senza amore (Without Love) – film del 1945 diretto da Harold S. Bucquet

Musica 
 Without Love – singolo di Clyde McPhatter del 1957
 Without Love – album dei Black 'N Blue del 1985

Teatro 
 Without Love – opera teatrale di Philip Barry del 1942